Toru (geslacht), een geslacht van kreeftachtigen
 Tõru, een plaats in Estland, gemeente Saaremaa